Antoine Bonfanti (né en 1923), ingénieur du son et enseignant français ;
 Francis Bonfanti, ingénieur du son français ;
 Marcus Bonfanti (né en 1983), musicien britannique ;
 Marietta Bonfanti (1845-1921), danseuse italo-américaine ;
 Monica Bonfanti (née en 1970), criminaliste suisse.